Tonella är ett släkte av grobladsväxter. Tonella ingår i familjen grobladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grobladsväxter
Tonella